KH steht als Abkürzung für:

 Chevrolet KH, ein PKW-Modell aus dem Jahr 1940
 Kaliumhydrid
 Kambodscha, Ländercode nach ISO 3166-1
 Kampfhubschrauber
 Karbonathärte, eine Bestimmungsgröße der Wasserhärte
 Keren Hajessod, Palästina-Aufbau Stiftung
 Keyhole, eine Reihe US-amerikanischer optischer Spionagesatelliten
 Kinderheim
 Kingdom Hearts, eine Videospielserie
 Kingdom Hearts (Computerspiel), das erste Spiel der gleichnamigen Videospielserie
 Kohlenhydrate
 Krankenhaus
 Kreishandwerkerschaft, der Zusammenschluss aller Handwerksinnungen einer Region
 Kreuzheben, eine Disziplin des Kraftdreikampfes
 Knight of the Hanoverian Guelphic Order, Stufe des königlich-hannoverschen Guelphen-Ordens
 Kurfürstentum Hessen, historischer Staat im Heiligen Römischen Reich von 1815 bis 1866

KH als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Bulgarien: Oblast Kjustendil
 Deutschland: Landkreis Bad Kreuznach
 Griechenland: Evrytania (Karpenisi) (ohne KHI, KHO, KHY)
 Großbritannien: Borehamwood (für die Umgebung von Luton)
 Norwegen: Drammen in der Provinz Viken
 Tschechien: Okres Kutná Hora, deutsch: Kuttenberg (auslaufend)

K. H. steht für:

 Kaiserliche Hoheit
 Königliche Hoheit
 Königreich Hannover
 Kuthumi, ein Meister der Theosophischen Gesellschaft
 Ramadhan K. H. (1927–2006), indonesischer Schriftsteller

.kh steht als Abkürzung für:

 .kh, länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) Kambodschas

KH